Lamtui (Kuta Cot Glie), een plaats in Indonesië
Lamtui (Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing